Aquamortierella är ett släkte av svampar. Aquamortierella ingår i familjen Mortierellaceae, ordningen Mortierellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Aquamortierella